Zahradnictví je běžně používané pojmenování oboru lidské činnosti zabývající se zahradami. Může se jednat i o druh služby respektive o specializovanou firmu zabývající se pěstováním a prodejem rostlin. Zaměstnanec takovéto firmy obvykle pracuje jako zahradník. 

V praxi se tedy jedná o:

 zahradnictví – obor lidské činnosti zabývající se zahradami
 hortikultura – z latiny: hortus = zahrada a cultus = pěstovaný, uctívaný; nejstarší, nejprimitivnější a nejméně intenzivní forma zemědělství
 zahradnictví (provozovna) – místo, kde jsou prováděny nebo připravovány zahradnické práce
 zahradní centrum, zahradnická prodejna
 Zahradnictví (časopis) – český odborný časopis
 Zahradnictví (filmová trilogie) – filmová trilogie Jana Hřebejka